Hintner ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Hintner (1875–1922), österreichischer Filmregisseur, Maler und Zeichner
 Hans Stefan Hintner (* 1964),  österreichischer Journalist und Politiker
 Johann Hintner (1834–1892), Maler
 Herbert Hintner (* 1957), italienischer Koch(-buchautor)
 Hildegard Hintner († 2017), österreichische Tischtennisspielerin
 Otto Hintner (1900–1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer